Каде́ш, Каде́ш-на-Оро́нте (Ки́нза) — древний город в Леванте, расположенный на реке Оронт. Отождествляется с городищем близ современной деревни  в 24 км к юго-западу от Хомса на западе современной Сирии.

История 
Впервые Кадеш упоминается в «Анналах Тутмоса III». В правление царицы Хатшепсут правитель Кадеша поднял мятеж против египетской власти и вскоре встал во главе антиегипетской коалиции восточносредиземноморских городов, созданной при поддержке Митанни, главного конкурента Египта в борьбе за контроль над регионом. 

В знаменитой битве при Мегиддо на 23 году правления Тутмоса III (между 1482-1457 до н. э.) царь Кадеша потерпел сокрушительное поражение от сил Тутмоса III, хотя и не попал в руки к египтянам. Спустя восемь лет царь Кадеша вновь был разбит египтянами и потерял все свои владения, но окончательная победа фараона последовала через 20 лет после сражения при Мегиддо, когда Тутмос III с армией в последний раз вступил в Кадеш, который вновь был одной из ключевых ставок врага. Крепостные укрепления города сравняли с землёй, а мятежный правитель Кадеша, трижды восстававший против могущественного фараона, скорее всего, погиб во время штурма.

Правители Кадеша участвовали в дипломатической переписке с Эхнатоном, найденной в Амарне. Из Амарнских писем известны имена трёх правителей Кадеша этого периода: 
 Шуттарна (Шуттатарра) (ок. 1350 до н. э.) 
 Айтакама (ок. 1340 до н. э.), сын Шуттатарры
 Ари-Тешуб (ок. 1330—1325 до н. э.). 

Все три имени — хурритские. Однако интерес древнему городу в современной науке вызывает именно битва при Кадеше (начало XIII веков до н. э.) между хеттским войском Муваталли II и египетской армией Рамсеса II — одна из наиболее детально описанных битв в истории Древнего Востока. Подобно Мегиддо, Кадеш был ключевым пунктом для контроля над большей частью Сиро-Палестины, что и вызвало столкновение двух крупнейших государств своего времени. Кадеш, бывший вассалом фараонов уже более полутора столетий, склонялся к поддержке Хеттского царства, однако ничейный результат битвы и значительные потери, понесённые обеими армиями в битве, делали будущее города вопросом переговоров. Согласно мирному договору Рамсеса II и Хаттусили III, египетско-хеттская граница проводилась вблизи Кадеша, однако сам город переходил к хеттам.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Кадеш — «Древние города»
 Qadesh on the Orontes 

Хурритские государства
Города и царства Древней Сирии
Древние города Ближнего Востока